Филип Джуричич (серб. Filip Đuričić (Филип Ђуричић); нар. 30 січня 1992, Обреновац) — сербський футболіст.
 Саша Джуричич (хорв. Saša Đuričić; 1 серпня 1979, Сараєво, СФРЮ) — хорватський футболіст.
 Анджелко Джуричич (серб. Anđelko Đuričić, нар. 21 листопада 1980, Панчево) — сербський футболіст.